1953 Голяма награда на Великобритания е 4-то за Голямата награда на Великобритания и шести кръг от сезон 1953 във Формула 1, провежда се на 18 юли 1953 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания